Marek Włodarczyk (ur. 1954) – polski aktor telewizyjny, filmowy i teatralny
 Marek Włodarczyk (ur. 1974) – polski aktor teatralny i dubbingowy